Wheeling ist der Stadtname von

 Wheeling (Arkansas)
 Wheeling (Illinois)
 Wheeling (Indiana)
 Wheeling (Louisiana)
 Wheeling (Missouri)
 Wheeling (West Virginia)
 Wheeling Creek
 Wheeling Island